«Who’s Laughing Now» () — сингл американской певицы Эйвы Макс, выпущенный 30 июля 2020 года на лейбле Atlantic Records в качестве шестого сингла с её дебютного студийного альбома Heaven & Hell.

Критика 
Николас Хаутман из Us Weekly, оценил припев песни, указав, что в нём была самая яркая строчка don’t cha со времен песни Pussycat Dolls «Don't Cha». Однако Исси Сэмпсон из The Guardian раскритиковала песню за то, что она похожа на «Sweet but Psycho».

Видеоклип 
Музыкальное видео было снято режиссёром Исааком Ренцем и выпущено 30 июля 2020 года. В нём Макс ищет мести после того, как её уволил босс и изменил бойфренд. Она танцует в разрушенном офисе и ломает машину ломом, прежде чем вырваться из психиатрической больницы в смирительной рубашке.

Трек-лист

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

Примечания 

Синглы 2020 года
Песни 2020 года
Синглы Atlantic Records
Песни Эйвы Макс
Синглы, возглавлявшие хит-парад Польши